Bromuro di rame(I) – 
Bromuro di rame(II) –